Autonoe () steht für:

griechischen Mythologie:
 Autonoë, Tochter des Kadmos und der Harmonia
 Autonoe (Nereide), eine Nereide (Mythologie) (Pseudo-Apollodor Bibliotheke 1.2.7)
 Autonoe (Danaide), eine der Danaiden, der 50 Töchter des Danaos
 Autonoe (Tochter des Peireus), Geliebte des Herakles und Mutter des Palaimon (Pseudo-Apollodor Bibliotheke 2.7.8)
 Autonoe (Dienerin), Dienerin der Penelope (Homer Odyssee 18.182)
 Autonoe (Tochter des Oineus), Tochter des Oineus (Weingott), Schwester des Meleagros (Mythologie) und Mutter des Palaimon (Sohn des Herakles) (Scholien zur Ilias 9.584)

Sonstige:
 Autonoe (Mond), ein Mond des Jupiter
 Autonoe (Gattung), eine Gattung der Hyazinthengewächse